La zincowoodwardite-3R è un politipo della zincowoodwardite pertanto è da considerarsi una varietà.

Etimologia  
Il nome deriva dalla composizione chimica: è una woodwardite ricca di zinco.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Solfati, cromati, molibdati e tungstati (minerali)
Varietà di minerali